

Persone
 Béla Fleck (1958) – suonatore di banjo e compositore statunitense
 Ferenc Fleck (1908-1994) – compositore di scacchi ungherese
 Jakob Fleck (1881-1953) – regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cameraman austriaco
 John Fleck (1991) – calciatore scozzese, di ruolo centrocampista 
 Ludwik Fleck (1896-1961) – microbiologo e filosofo polacco
 Robbie Fleck, all'anagrafe Robert Frank Fleck (1975) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 sudafricano
 Robert Fleck (1965) – ex calciatore scozzese, di ruolo attaccante
 Robert Frank Fleck (1975) è un ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 sudafricano
 Rory Fleck-Byrne (1987) è un attore irlandese
 Ryan Fleck (1976) – regista e sceneggiatore statunitense

Altro
 Béla Fleck and the Flecktones – band statunitense formatasi originariamente nel 1988
 Premio Ludwik Fleck, o Ludwig Fleck Prize – premio letterario statunitense istituito nel 1994